Ибрагим Гаджибаба оглы Кулиев (;  — 16 января 2010) — музыковед, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств Азербайджана (2008).

Биография 
Кулиев Ибрагим Гаджибаба оглы родился в семье Кулиевых-Бадалбейли 23 мая 1959 года в Баку. Его бабушка, Рагима ханум Бадалбейли, принадлежала древнему знатному роду Каджаров. Она была внучкой принца Бахман-Мирзы Каджара.
В 1976 г. он окончил Специальную музыкальную школу им. Бюльбюля. В том же году поступил в Азербайджанскую Государственную Консерваторию им У. Гаджибейли на фортепианный факультет.

Карьера 
С 1985-го по 1995 год занимал должность завуча детской музыкальной школы № 13. В 1995 году был создан неправительственный благотворительный фонд Друзья культуры Азербайджана, ныне переименованный в Фонд Культуры Азербайджана. Председателем фонда является Первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан ханум Алиева. С 1995 по 2010 год И. Кулиев являлся исполнительным директором этого фонда.
Одновременно занимал должность заместителя председателя Союза музыкальных деятелей Азербайджана под председательством Фархада Бадалбейли.

С 1996 года принимал участие в публикации журнала «Каспиан» («Caspian»).

С 1998 по 2003 год являлся директором по производству культурно-исторического журнала «Азербайджан Ирс». Учредителем журнала является Мехрибан ханум Алиева, главным редактором — Ариф Пашаев.

С 2003 года работал старшим преподавателем в Бакинской Музыкальной Академии на кафедре концертмейстеров.
Входил в состав членов жюри телевизионного конкурса «Мугам», который проходил на основании проекта Фонда Культуры Азербайджана и при поддержке Фонда Гейдара Алиева в 2005 и 2007 гг.

В 2009 году был назначен директором Международного Мугамного Центра.

Научная деятельность 
В 2002 году защитил диссертацию на тему «Творчество Афрасияба Бадалбейли в контексте азербайджанского музыкального искусства XX века» и получил степень кандидата искусствоведения. В 2008 году были изданы написанные Кулиевым книги «Маэстро» и «Маэстро говорил так» о жизни и творчестве азербайджанского композитора и дирижёра Афрасияба Бадалбейли.

Кулиев также является автором ряда статей о Муслиме Магомаеве, Рашиде Бейбутове и других музыкальных деятелях.

Умер 16 января 2010 года.

Семья 
Супруга — Гюльнара Кулиева. Двое детей, Мастура (1986 г.), Фидан (1988 г.)

Награды 
17 сентября 2008 года по указу Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева получил звание «Заслуженного деятеля искусств».

Ссылки 
 Алиева М. Уходя, оставить свет
 http://afrasiyab.musigi-dunya.az/ru/biography.html
 https://web.archive.org/web/20160304115954/http://xronika.az/azerbaijan-news/11962-cegodnya-v-dzhaz-centre-sostoyalos-meropriyatie.html
 http://news.day.az/culture/210790.html
 https://web.archive.org/web/20091027101718/http://abc.az/rus/news/39539.html
 https://web.archive.org/web/20110525014814/http://www.zerkalo.az/2011-05-21/culture/19695-ibragimguliyev

Кандидаты искусствоведения
Искусствоведы СССР